Paju je jméno několika sídel:

 Paju – jihokorejské město v provincii Kjonggi
 Paju (Rannu) – vesnice v obci Rannu v estonském kraji Tartumaa
 Paju (Tõlliste) – vesnice v obci Tõlliste v estonském kraji Valgamaa

Externí odkazy